«Два́дцать лет спустя́»:
 «Двадцать лет спустя» — продолжение романа «Три мушкетёра».
 «Мушкетёры двадцать лет спустя» — российский фильм 1992 года.
 «Двадцать лет спустя» — пьеса Михаила Светлова
 «Двадцать лет спустя» — фильм режиссёра Аиды Манасаровой 1965 года.
 «Двадцать лет спустя»  — телеспектакль Юрия Сергеева 1971 года.
 «Двадцать лет спустя» — рассказ Игоря Куберского.
 «Двадцать лет спустя» — песня Юрия Антонова.
 «Двадцать лет спустя» — концертный альбом Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича, (1996).
 «Двадцать лет спустя» (), фильм 2008 года — экранизация романа «Как кроты, как крысы».

См. также 
 Мужчина и женщина: 20 лет спустя
 Однажды двадцать лет спустя